Svavelvinter kan syfta på:

 Svavelvinter (konfluxsviten) – en kampanjmodul med fyra deläventyr till Drakar och Demoner, publicerad 1987
 Svavelvinter (rollspel) – ett rollspel utgivet av Fria Ligan 2013
 Svavelvinter (roman) – en roman från 2004 av Erik Granström